Die Chicago Fall Tennis Classic 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Chicago. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 27. September bis 3. Oktober 2021 statt. Im Einzel gewann Garbiñe Muguruza, im Doppel waren Květa Peschke und Andrea Petković erfolgreich.

Qualifikation 
Die Qualifikation für dieses Turnier fand vom 25. bis 26. September 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Chicago